AC Semassi F.C. é um clube de futebol do Togo baseado em Sokodé.

Títulos 
Campeonato Togolês de Futebol
1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1993, 1994, 1995, 1999, 2014.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol do Togo